Voo Air France 007, uma queda em 1962 de um Boeing 707 da Air France
 Voo Korean Air Lines 007, um incidente de 1983 no qual um Boeing 747 da Korean Air Lines foi abatido sobre o Mar do Japão
 Voo LOT Polish Airlines 007, uma queda de 1980 do Ilyushin Il-62 da LOT Polish Airlines

0007